Зеленуха — посёлок в городском округе Перевозский Нижегородской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 92 км, до административного центра города Перевоз — 30 км.
 Часовой пояс

История 
До 31 мая 2017 года входил в состав Палецкого сельсовета.

Население 
По итогам Всероссийской переписи, как 2002, так и 2010 года в посёлке отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Населённые пункты Перевозского района